Nova en cómics puede hacer referencia:

 Nova Corps, un cuerpo de policía intergaláctico, al que pertenecen:
 Nova (Richard Rider), el primer personaje de Marvel Comics en llevar el alias Nova
 Nova (Sam Alexander), miembro de los Nova Corps
 Nova (Frankie Raye), antigua heraldo de Galactus